Danny Thomas (1912–1991) – amerykański aktor, komik i producent filmowy
 Danny Thomas (ur. 1961) – angielski piłkarz
 Danny Thomas (ur. 1981) – angielski piłkarz
 Danny Thomas (ur. 1985) – walijski piłkarz
 Danny Thomas (ur. 1999) – amerykański tenisista